Roy Bland est un personnage de fiction créé par John le Carré qui apparaît dans les romans d'espionnage La Taupe et Comme un collégien.

Biographie
Roy Bland est un des rares membres du Cirque (surnom du MI6, le service britannique de renseignements extérieurs) à être issu d'un milieu modeste. De père ouvrier, il fait des études à l'Université d'Oxford puis est recruté par George Smiley.

Dans l'adaptation télévisée de La Taupe en 1979 par la BBC, Bland est interprété par l'acteur Terence Rigby. Pour l'adaptation au cinéma de 2011, c'est Ciarán Hinds qui reprend le rôle. Dans les deux cas, l'importance du personnage est diminuée par rapport au roman.

Références

Source
John le Carré, La Taupe (Tinker, Tailor, Soldier, Spy, 1974), traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, éditions du Seuil, Collection Points, P921, Paris, 2001 (1974 pour la traduction aux éditions Robert Laffont), 412 pages. 

Personnage de John le Carré
Personnage de roman d'espionnage
Agent secret ou espion de fiction
Personnage de fiction anglais
Personnage de fiction créé en 1974